Slag bij Zaragoza (1118), onderdeel van de herovering van Spanje op de Moren
Slag bij Zaragoza (1710), onderdeel van de Spaanse Successieoorlog
Slag bij Zaragoza (1937), onderdeel van de Spaanse Burgeroorlog

Zie ook
Beleg van Zaragoza